Kurčatovskij rajon 
Kurčatovskij rajon, rajon di Čeljabinsk
Kurčatovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Kursk